Насилов — русская фамилия.

Известные носители:

 Насилов, Владимир Михайлович (1893—1970) — советский учёный-востоковед, тюрколог, педагог, профессор.
 Насилов, Дмитрий Михайлович (1935—2017) — российский востоковед, тюрколог, доктор филологических наук, профессор, зарубежный член-корреспондент Турецкого лингвистического общества (1989), главный редактор журнала «Российская тюркология».
 Насилов, Иван Иванович (1842—1907) — русский хирург, доктор медицинских наук (1867), профессор.